L'Obaga del Rull és una obaga del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental, dins del territori del poble de Bigues.

És a l'esquerra del torrent de la Font de la Guilla, en el vessant nord dels contraforts septentrionals del Turó del Rull. A llevant de l'obaga hi ha Can Feliuà, i en el seu extrem nord-est, la Font de la Guilla.

Enllaços externs 
 L'Obaga del Rull en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Rull, obaga
Rull, obaga